Дмитрий Александрович Соловьёв:
 Соловьёв, Дмитрий Александрович (1903—1972) — советский велогонщик.
 Соловьёв, Дмитрий Александрович (род. 1970) — украинский пауэрлифтер.
 Соловьёв, Дмитрий Александрович (1982—2019) — российский офицер ВМФ, Герой Российской Федерации.
 Соловьёв, Дмитрий Александрович (род. 1975) — российский учёный, доктор технических наук, ректор СГАУ имени Н. И. Вавилова.